Atrapamoscas puede refrirse a:
El nombre común de la planta Dracunculus vulgaris.
El nombre común de la planta Pinguicula grandiflora
El nombre común de la planta Pinguicula longifolia
El nombre común de la planta Pinguicula vallisneriifolia.